McGarty est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1933), joueur de football gaélique
 (née en 1991), actrice et chanteuse israélienne

Voir aussi

Homonymie de patronyme